Norbertijn
Witheer, een bier